Zahir – egzoteryczna doktryna Koranu
 Zahir – opowiadanie Jorge Luisa Borgesa 
 Zahir – powieść Paula Coelha